Jan Kozák
 Jan Kozák (1921–1995) cseh író
Ján Kozák
 Ján Kozák (1954) csehszlovák válogatott labdarúgó, edző
 Ján Kozák (1980) szlovák válogatott labdarúgó